Леонид Васильевич Лапцуй (28 февраля 1929—1982) — ненецкий писатель.

Биография 
Родился в Ямальской тундре в семье оленевода-батрака в 1929 (по другим данным — в 1932) году. С 10 лет Лапцуй работал оленеводом. В 1951 году окончил семилетнюю школу в посёлке Новый Порт, а через 3 года медицинское училище в Салехарде, получив специальность фельдшера. Параллельно работал переводчиком в газете «Красный Север». С 1954 по 1956 год учился в Москве в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. После этого работал в комсомольских и партийных учреждениях Ямало-Ненецкого АО. В 1963 году Лапцуй окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и вновь стал работать на руководящих должностях в Ямало-Ненецком АО. В 1974 году стал редактором ненецкой газеты «Няръяна Ӈэрм» и оставался им до самой смерти.

В 1962 году написал свой первый рассказ «В снегах песцовых», который был одобрен одним из первых ненецких писателей И. Г. Истоминым. Вскоре Лапцуй опубликовал в местных и областных газетах, а также в журнале «Литературная жизнь» ещё ряд своих рассказов. В рассказах описывается жизнь ненцев, природа и повседневная жизнь Ямала. Позднее его рассказы появляются в журналах «Сибирские огни», «Дружба народов» и др., издаются отдельными изданиями. В 1964 году принят в Союз писателей СССР.

Именем Лапцуя названо Салехардское культурно-просветительное училище (ныне ликвидировано) и школа-интернат в селе Новый Порт.

Издания на русском языке 
 Победившие смерть. Свердловск, 1976
 На севере - утро. М., Советский писатель, 1977
 Радуга жизни. М., Советская Россия, 1978
 Эдейка. Свердловск, 1978
 В краю оленьих троп. Л., Художественная литература, 1982
 На оленьих тропах. Свердловск, 1982
 Тёр. М., Современник, 1984
 Олений бег. М., Советская Россия, 1986
 Слово старшего.

Ссылки 
 Писатели Ямала

Ненецкие писатели
Писатели России XX века
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены Союза писателей СССР